Rush Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Rush Island (Arkansas)
 Rush Island (Florida)
 Rush Island (Iowa)
 Rush Island (Kentucky)
 Rush Island (Maryland)
 Rush Island (Jefferson County, Missouri)
 Rush Island (Warren County, Missouri)
 Rush Island (Nebraska)
 Rush Island (New Jersey)
 Rush Island (New York)
 Rush Island (North Carolina)